Mimořádný stav  je pravděpodobně neoficiální synonymum termínu krizový stav. 

 nouzový stav
 stav ohrožení státu
 válečný stav
 výjimečný stav
 stav nebezpečí

Související články 
 Mimořádná událost